Meissen (ciutat de Saxònia), capital del districte de Meißen de l'estat de Saxònia
 Bisbat de Meissen, jurisdicció eclesiàstica catòlica i també un principat-bisbat del Sacre Imperi 
 Burgraviat de Meissen, jurisdicció feudal del Sacre Imperi centrada a la ciutat de Meissen 
 Districte de Meißen, districte rural (Landkreis) de l'estat lliure de Saxònia 
 Marcgraviat o Marca de Meissen, jurisdicció feudal medieval de frontera del Sacre Imperi